Chanenko ist der Familienname folgender Personen:
 Bohdan Chanenko (1849–1917), ukrainischer Antiquitäten- und Kunstsammler, Philanthrop, Archäologe und Unternehmer
 Mychajlo Chanenko (um 1620–1680), ukrainischer Kosake und Hetman